Ludwig Zöller ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Zöller (1831–1897), deutscher Jurist
 Ludwig Zöller (Redakteur) (1906–1977), deutscher Redakteur 
 Ludwig Zöller (Geograph) (* 1953), deutscher Geograph